Tempestade — fenômeno climático
Tormenta (RPG) — cenário de RPG
Tormenta (DC Comics) — personagem da DC Comics, integrante dos Renegados
Torment (livro) — livro da série Fallen, de Lauren Kate

Desambiguação